Nemesius ( Nemésios, latinisiert Nemesius) war der Name mehrerer antiker christlicher Persönlichkeiten:

 Nemesios von Emesa (spätes 4. Jahrhundert), Philosoph und Bischof von Emesa in Syrien
 Nemesius von Alexandria (um 250 n. Chr.), Märtyrer unter Kaiser Decius (Fest am 19. Dezember)
 Nemesius von Rom (nach 250 n. Chr.), Märtyrer in Rom, Grab an der Via Latina.
 Nemesius von Tivoli († um 120 n. Chr.), aus Tivoli, der Legende nach ein Sohn der Symphorosa

weitere Namensbildungen nehmen Bezug auf diese Heiligen:
 Johannes Nemesius (17. Jh.)
 Lucas Nemesius
 Joannes Nemesius Ephrataeus OP

Siehe auch 
 Nemesian, Felix und Gefährten, Märtyrer aus Nikomedia

Einzelnachweise

Literatur 
 
 
 Henri Quentin OSB: Les Martyrologes historiques. Paris 1908.

Lateinischer Personenname